Flame :

terme anglais
  est un ver informatique
 FLAMES un spectrographe installé sur le VLT
 Flaming : pratique consistant à poster des messages hostiles et insultants sur un groupe de discussion, sur Usenet, un forum, un site web, une liste de diffusion

Cinéma 

 , film sud-coréen de Yu Hyun-mok sorti en 1975 ;
 , film zimbabwéen d'Ingrid Sinclair sorti en 1996.

Musique

Groupe 

 , groupe finlandais de Black metal ;
 , groupe de hip-hop japonais ;
 In Flames, groupe de métal suédois ;
 , groupe de pop-rock sud-africain des années 1960.

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de Richard Barbieri et  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1996 ;
 , album de Patti LaBelle sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Arcadia présente sur l'album So Red the Rose sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Sebadoh présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bell X1 présente sur l'album  sorti le .

Autres 
 Flame de la Floride, équipe de basketball
 Flame Rade

Voir aussi 
 Shanxi Xing Rui Flame, club féminin chinois de basket-ball.
 Slade in Flame, album du groupe britannique Slade